Artigas steht für:

 Artigas, Stadt in Uruguay
 Departamento Artigas in Uruguay
 Artigas (Montevideo), ein ehemaliger Stadtteil Montevideos
 Base Científica Antártica Artigas, uruguayische Antarktisstation auf King George Island

Artigas ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Artigas, uruguayischer Fußballspieler
 Édouard Artigas (1906–2001), französischer Fechter
 Francesc Pardo i Artigas (1946–2022), spanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Girona
 Heroídes Artigas Mariño (* 1939), uruguayischer Journalist und Historiker
 Joan Gardy Artigas (* 1938), spanischer Keramiker und Bildhauer
 Jorge Artigas (* 1975), argentinisch-uruguayischer Fußballspieler 

 Manuel Fernando Vásquez de Novoa y López de Artigas (1783–1855), chilenischer Politiker
 Marta Artigas (* 1968), spanische Turnerin
 Ramón Artigas (1908–1995), spanischer Schwimmer
 Salvador Artigas (1913–1997), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Xavier Artigas (* 2003), spanischer Motorradrennfahrer